Тихий Дон — хутор в Богучарском районе Воронежской области.

Входит в состав Филоновского сельского поселения.

География 
Расположен на правом берегу р. Дон.

Улицы 
 ул. Донская.

Население

История 
Населен в середине XVIII века выходцами из Богучара. Упоминается в документах 1779 г.
В 1940 г. хутор Свинюха переименован в Тихий Дон

Примечания 

Населённые пункты Богучарского района